Pintér Ferenc (1895–1932) költő, író
 Pintér Ferenc (1931–2008) alkalmazott grafikus
 Pintér Ferenc (1933–2011) fizikus,egyetemi tanár
 Pintér Ferenc (1939–2009) operaénekes
 Pintér Ferenc (1949) Rátz Tanár Úr Emlékdíjas matematikatanár
 Pintér Ferenc (1954) vízilabdázó

Jegyzetek